UDB steht für:

 die französische Partei Unvaniezh Demokratel Breizh
 die ehemalige belgische Partei Union Démocratique Belge
 den ehemaligen jugoslawischen Geheimdienst Uprava državne bezbednosti (auch UDBA)

UDB